Tommy Westlund, švedski hokejist, * 29. december 1974, Fors, Švedska.

Westlund je v švedski ligi igral za klube Avesta BK, Brynäs IF in Leksands IF. Leta 1998 je bil kot 93. izbran na NHL naboru s strani kluba Carolina Hurricanes, za katerega je igral med sezonama 1999/00 in 2002/03. 2. septembra 2004 se je star devetindvajset let upokojil zaradi poškodbe zapestja.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na Svetovnem prvenstvu 1998, kjer je bil dobitnik zlate medalje.

Pregled kariere

|-
| Avesta BK
| Švedska 2. liga
| 92/93
|
| 32
| 9
| 5
| 14
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avesta BK
| Švedska 2. liga
| 93/94
|
| 31
| 20
| 11
| 31
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avesta BK
| Švedska 2. liga
| 94/95
|
| 32
| 17
| 13
| 30
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 95/96
|
| 18
| 2
| 1
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska 2. liga
| 95/96
|
| 18
| 10
| 10
| 20
|
| 4
|
| 8
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 96/97
|
| 50
| 21
| 12
| 33
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 97/98
|
| 46
| 29
| 9
| 38
| -4
| 45
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| 0
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 98
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Beast of New Haven
| AHL
| 98/99
|
| 50
| 8
| 18
| 26
|
| 31
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Carolina Hurricanes
| NHL
| 99/00
|
| 81
| 4
| 8
| 12
|
| 19
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Carolina Hurricanes
| NHL
| 00/01
|
| 79
| 5
| 3
| 8
| -9
| 23
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| -2
| 17
|-
| Carolina Hurricanes
| NHL
| 01/02
|
| 40
| 0
| 2
| 2
| -8
| 6
|
| 19
| 1
| 0
| 1
| +2
| 0
|-
| Carolina Hurricanes
| NHL
| 02/03
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lowell Lock Monsters
| AHL
| 02/03
|
| 22
| 1
| 3
| 4
| -8
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 03/04
|
| 14
| 3
| 2
| 5
| -7
| 6
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 517
| bgcolor="#7FFF00" | 129
| bgcolor="#7FFF00" | 97
| bgcolor="#7FFF00" | 226
| bgcolor="#7FFF00" | -36
| bgcolor="#7FFF00" | 252
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 38
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 3
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 23
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski desnokrilni napadalci
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL leta 1998
Izbrani na naboru lige NHL (Carolina Hurricanes)
Hokejisti Avesta BK
Hokejisti Brynäs IF
Hokejisti Beast of New Haven
Hokejisti Carolina Hurricanes
Hokejisti Lowell Lock Monsters
Hokejisti Leksands IF